Lien-shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianshan (ort), Hunan, 
 Lianshan (häradshuvudort), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar